Pentagon har flere betydninger:

 Pentagon er en femkant. Se Femkant.
 Pentagon er det amerikanske forsvarministeriums bygning. Se Pentagon-bygningen.